Wiersch ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Wiersch (* 1963), deutscher Polizeibeamter und Schriftsteller
 Latefa Wiersch (* 1982), deutsche bildende Künstlerin
 Jürgen Wiersch (1958–2014), deutscher Schriftsteller und Schauspieler
 Marco Wiersch (* 1971), deutscher Drehbuchautor